Das Mutua Madrileña Masters Madrid 2008 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. Oktober 2008 in Madrid stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2008 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das achte von neun Turnieren der ATP Masters Series.

David Nalbandian war der Titelverteidiger im Einzel, der dieses Jahr im Achtelfinale an seinem Landsmann Juan Martín del Potro scheiterte. Im Finale siegte der Setzlistenvierte Andy Murray in zwei Sätzen mit 6:4, 7:66 gegen den überraschend ungesetzt ins Finale vorgedrungenen Franzosen Gilles Simon. Damit gewann er seinen siebten Karrieretitel und den vierten Titel des Jahres. Im Doppel waren Bob und Mike Bryan im vorherigen Jahr erfolgreich, sie scheiterten dieses Jahr im Viertelfinale. Im Finale setzten sich die Polen Mariusz Fyrstenberg und Marcin Matkowski gegen Mahesh Bhupathi und Mark Knowles mit 6:4, 6:2 durch.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 16 gesetzten Spieler im Einzel sowie acht Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.057.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.270.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 12. Oktober 2008 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 22 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 23 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 112 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Madrid